Le royaume de Jérusalem fut fondé par des princes chrétiens à la fin de la première croisade, lorsqu'ils s'emparèrent de la ville. C'est l'un des États latins d'Orient. On peut distinguer plusieurs périodes dans son histoire : celles où le titre de roi de Jérusalem est associé à la mainmise croisée sur la ville (1099-1187 et 1229-1244), et celles où le titre représente le plus haut niveau de suzeraineté des croisés en Terre sainte, mais durant lesquelles la ville en elle-même n'appartient pas aux soldats croisés.

Le royaume de Jérusalem fut créé en 1099 après la prise de la ville et ne disparut réellement qu'avec le départ des derniers croisés de Tortose en août 1291, soit moins de deux siècles plus tard.

Les rois occidentaux qui, postérieurement à la disparition des États chrétiens de Terre sainte, se revendiqueront rois de Jérusalem, parmi eux les rois de France, ne sont pas repris ici.

1099 - 1187 : le royaume à Jérusalem

Maison de Boulogne

Maison de Rethel

Maison de Gâtinais-Anjou

Maison de Montferrat

Maison de Gâtinais-Anjou

Maison de Lusignan 

Jérusalem tombe aux mains de Saladin le . Le nom de royaume de Jérusalem restera l'appellation officielle du royaume croisé de Terre sainte, que le titulaire règne ou pas sur la ville sainte (elle sera effectivement incluse dans le royaume de 1229 à 1244).

1187 - 1291 : le royaume à Saint-Jean-d'Acre 

La perte de Jérusalem n'empêche pas les luttes internes dans le camp franc entre les époux des deux filles d'Amaury . En 1192, un accord est trouvé entre les compétiteurs Guy de Lusignan et Conrad de Montferrat : le premier reçoit Chypre et le second ce qui reste du royaume de Jérusalem.

Maison de Lusignan

Maison de Gâtinais-Anjou

Maison de Montferrat

Maison de Blois

Maison de Lusignan

Maison de Montferrat

Maison de Brienne

Maison de Hohenstaufen 

En 1268, à la mort de Conradin, deux de ses cousins revendiquèrent le trône : Hugues III d'Antioche-Lusignan, roi de Chypre, en tant qu'aîné des descendants d'Isabelle  ; et Marie d'Antioche, fille de Bohémond IV d'Antioche et de Mélisende de Lusignan, elle-même fille d'Amaury II, roi de Chypre, et d'Isabelle , comme parente la plus proche de Conrad.

En 1291, la ville de Saint-Jean-d'Acre, dernier bastion latin en Palestine, tombe aux mains des musulmans. La royauté de Jérusalem ne devient plus qu'un titre prestigieux mais vain.

Prétendants depuis 1291 
C'est un titre qui subsiste longtemps après la disparition du royaume, et encore de nos jours.

Après la prise de Saint-Jean-d'Acre, deux lignées revendiquent le titre :
 les Lusignans avec Henri II de Lusignan et ses successeurs, rois de Chypre, qui le transmettent jusqu'à la fin de la dynastie, avec Jacques III de Chypre, mort en 1474. Le titre passe alors à un de ses cousins, Louis de Savoie, puis au frère de ce dernier, Philippe II Sans Terre, duc de Savoie, tous deux fils d'Anne de Lusignan-Chypre. Les ducs de la maison de Savoie deviennent ensuite princes de Piémont, rois de Sardaigne, puis rois d'Italie. Le titre est alors détenu actuellement par Victor-Emmanuel de Savoie ;
 les Capétiens d'Anjou-Sicile avec Charles  et son fils Charles II d'Anjou (par l'acquisition de 1277 sur Marie d'Antioche) ; puis leurs successeurs, les rois de Naples ou de Sicile de la famille d'Anjou, portent le titre jusqu'à Jeanne . Celle-ci adopte son cousin le duc Louis Ier d'Anjou-Valois, mais un cousin, Charles III de Durazzo, s'empare du royaume de Naples (qui passe ensuite aux rois d'Aragon, devenus les souverains espagnols en 1516 et qu'on retrouvera plus loin ; par ailleurs les Aragon descendaient des rois de Jérusalem Frédéric II de Hohenstaufen et Charles II d'Anjou). Louis  d'Anjou-Valois transmet le titre à ses descendants jusqu'à René d'Anjou (le bon roi René) et son neveu Charles V d'Anjou. Alors, la succession fut disputée entre : 
René II de Lorraine, petit-fils maternel du roi René, qui transmet le titre aux ducs de Lorraine, puis aux Habsbourg-Lorraine, 
et le roi de France Louis XI, de la maison capétienne de Valois et neveu maternel du roi René, qui transmet la revendication à ses successeurs : Charles VIII puis Louis XII se titrent rois de Jérusalem. 
Mais à l'issue des guerres d'Italie les rois Valois reconnaissent (paix des Dames, , sous François ) les rois d'Espagne (Charles Quint) comme rois de Jérusalem et des Deux-Siciles (royaumes dont les Habsbourg sont investis par bulles pontificales). Les droits sur le royaume de Jérusalem passent ensuite aux Bourbons le , quand le pape Clément XII accorde son investiture à l'infant d'Espagne Charles de Bourbon, cousin germain du roi de France Louis XV. La prétention actuelle au trône de Jérusalem est donc disputée entre les prétendants au trône du royaume des Deux-Siciles, Pierre de Bourbon-Siciles, duc de Calabre et Charles de Bourbon des Deux-Siciles, duc de Castro.

Généalogie 

 Godefroid II de Basse-Lotharingie (997-1069), duc de Haute-Lotharingie et de Basse-Lotharingie, margrave d'Anvers, comte de Verdun
 x Doda
 │
 ├──> Ide de Boulogne (1040-1113)
 │    x (1056) Eustache II de Boulogne (1020-1087), comte de Boulogne
 │    │
 │    ├──> Eustache III de Boulogne (1060-1125), comte de Boulogne
 │    │    x (1101) Marie d'Écosse (1082-1116)
 │    │    │
 │    │    └──> postérité
 │    │
 │    ├──>  Godefroy de Bouillon (Godefroy de Boulogne) (1058-1100), duc de Basse-Lotharingie, souverain de Jérusalem
 │    │
 │    └──>  Baudouin  de Jérusalem (Baudouin de Boulogne) (1065-1118), comte d'Édesse, roi de Jérusalem
 │         x Godehilde de Tosny
 │         │
 │         ├──> postérité
 │         │
 │         x Arda d'Arménie
 │         x Adélaïde de Montferrat
 │
 ├──> Judith de Lotharingie ?
 │    x Manassès III de Rethel (????-1080), comte de Rethel
 │    │
 │    ├──> Renaud de Rethel
 │    │
 │    ├──> Hugues  de Rethel (1040-1118), comte de Rethel
 │    │    x Mélisende de Montlhéry
 │    │    │
 │    │    ├──> Manassès de Rethel
 │    │    │
 │    │    ├──>  Baudouin II de Jérusalem (Baudouin de Rethel) (????-1131), comte d'Édesse, roi de Jérusalem
 │    │    │    x Morfia de Malatya (????-1126)
 │    │    │    │
 │    │    │    ├──>  Mélisende de Jérusalem (1101-1161), reine de Jérusalem
 │    │    │    │    x (1129)  Foulques de Jérusalem (Foulques V d'Anjou) (1092-1143), comte d'Anjou, roi de Jérusalem
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    ├──>  Baudouin III de Jérusalem (1131-1162), roi de Jérusalem
 │    │    │    │    │    x Théodora Comnène (1146-1185)
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    └──>  Amaury  de Jérusalem (1136-1174), roi de Jérusalem
 │    │    │    │         x (1158) Agnès de Courtenay (1133-1184)
 │    │    │    │         │
 │    │    │    │         ├──>  Sibylle de Jérusalem (1159-1191), reine de Jérusalem
 │    │    │    │         │    x (1176) Guillaume de Montferrat (1150-1177), comte de Jaffa et d'Ascalon
 │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    ├──>  Baudouin V de Jérusalem (1177-1186), roi de Jérusalem
 │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    x (1180)  Guy de Jérusalem (Guy de Lusignan) (1159-1194), comte de Jaffa et d'Ascalon, roi de Jérusalem
 │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    ├──> Alice de Lusignan (????-1190)
 │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    ├──> Marie de Lusignan (????-1190)
 │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    ├──> enfant de Lusignan
 │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    └──> enfant de Lusignan
 │    │    │    │         │
 │    │    │    │         ├──>  Baudouin IV de Jérusalem (1161-1185), roi de Jérusalem
 │    │    │    │         │
 │    │    │    │         x Marie Comnène (1154-1217)
 │    │    │    │         │
 │    │    │    │         ├──> fille de Jérusalem (1171-????)
 │    │    │    │         │
 │    │    │    │         └──>  Isabelle  de Jérusalem (1172-1205)
 │    │    │    │              x (1183) Onfroy IV de Toron (1166-1192), seigneur de Toron, d'Outre-Jourdain et de Montréal
 │    │    │    │              x (1190)  Conrad  de Jérusalem (Conrad de Montferrat) (1145-1192), seigneur de Tyr, marquis de Montferrat, roi de Jérusalem
 │    │    │    │              │
 │    │    │    │              ├──>  Marie de Jérusalem (Marie de Montferrat) (1192-1212), reine de Jérusalem
 │    │    │    │              │    x  Jean  de Jérusalem (Jean  de Brienne) (1170-1237), roi de Jérusalem
 │    │    │    │              │    │
 │    │    │    │              │    └──>  Isabelle II de Jérusalem (1212-1228), reine de Jérusalem
 │    │    │    │              │         x  Frédéric  de Jérusalem (Frédéric II du Saint-Empire) (1194-1250), empereur des Romains, roi de Jérusalem
 │    │    │    │              │         │
 │    │    │    │              │         ├──> Marguerite du Saint-Empire (1226-1227)
 │    │    │    │              │         │
 │    │    │    │              │         └──>  Conrad II de Jérusalem (Conrad IV de Hohenstaufen) (1228-1254), roi de Germanie, roi de Sicile, roi de Jérusalem
 │    │    │    │              │              x (1246) Élisabeth de Bavière (1227-1273)
 │    │    │    │              │              │
 │    │    │    │              │              └──>  Conrad III de Jérusalem (« Conradin ») (1252-1268), roi de Sicile, roi de Jérusalem
 │    │    │    │              │
 │    │    │    │              x (1192)  Henri  de Jérusalem (Henri II de Champagne) (1166-1197), comte de Champagne, roi de Jérusalem
 │    │    │    │              │
 │    │    │    │              ├──> Marie de Champagne (1193-1205)
 │    │    │    │              │
 │    │    │    │              ├──> Alix de Champagne (1195-1246)
 │    │    │    │              │    x (1210) Hugues  de Chypre (1193-1218)
 │    │    │    │              │    │
 │    │    │    │              │    ├──> Marie de Lusignan (????-1252)
 │    │    │    │              │    │    x (1233) Gautier IV de Brienne (1205-1246), comte de Brienne
 │    │    │    │              │    │    │
 │    │    │    │              │    │    └──> postérité
 │    │    │    │              │    │
 │    │    │    │              │    ├──> Isabelle de Lusignan (1216-1264)
 │    │    │    │              │    │    x (1233) Henri de Poitiers-Antioche (1210-1276)
 │    │    │    │              │    │    │
 │    │    │    │              │    │    ├──>  Hugues  de Jérusalem (Hugues III de Chypre) (1235-1284), roi de Chypre, roi de Jérusalem
 │    │    │    │              │    │    │    x (1255) Isabelle d'Ibelin (1241-1324)
 │    │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    ├──>  Jean II de Jérusalem (Jean  de Chypre) (1267-1285), roi de Chypre, roi de Jérusalem
 │    │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    ├──> Bohémond de Lusignan (1268-1281)
 │    │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    ├──>   Henri II de Jérusalem (Henri II de Chypre) (1271-1324), roi de Chypre, roi de Jérusalem
 │    │    │    │              │    │    │    │    x (1317) Constance de Sicile (1303-1344)
 │    │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    ├──> Amaury II de Chypre (1272-1310), seigneur de Tyr, gouverneur et régent de Chypre
 │    │    │    │              │    │    │    │    x (1292) Isabelle d'Arménie (1275-1323)
 │    │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    │    └──> postérité
 │    │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    ├──> Marie de Lusignan (1273-1322)
 │    │    │    │              │    │    │    │    x (1315) Jacques II d'Aragon (1267-1327), roi de Sicile et d'Aragon
 │    │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    ├──> Aimery II de Lusignan (1275-1316), connétable de Chypre
 │    │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    ├──> Marguerite de Lusignan (1276-1296)
 │    │    │    │              │    │    │    │    x (1288) Thoros III d'Arménie (1270-1298), roi d'Arménie
 │    │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    │    └──> postérité
 │    │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    ├──> Guy de Chypre (1278-1303), connétable de Chypre
 │    │    │    │              │    │    │    │    x (1291) Échive d'Ibelin (1253-1312), dame de Beyrouth
 │    │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    │    └──> postérité
 │    │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    ├──> Alice de Lusignan (1279-1324)
 │    │    │    │              │    │    │    │    x Balian d'Ibelin (????-1315)
 │    │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    ├──> Helvis de Lusignan
 │    │    │    │              │    │    │    │    x Héthoum II d'Arménie (1266-1307), roi d'Arménie
 │    │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │    │              │    │    │    └──> Isabelle de Lusignan (1280-1319)
 │    │    │    │              │    │    │         x Constantin de Neghir (????-1308), seigneur de Partzerpert
 │    │    │    │              │    │    │         x Oshin d'Arménie (1283-1320), roi d'Arménie
 │    │    │    │              │    │    │
 │    │    │    │              │    │    └──> Marguerite de Lusignan (1244-1308)
 │    │    │    │              │    │         x (1268) Jean de Montfort (????-1283), seigneur de Toron et de Tyr
 │    │    │    │              │    │
 │    │    │    │              │    ├──> Henri  de Chypre (1217-1253), roi de Chypre
 │    │    │    │              │    │    x (1229) Alix de Montferrat (1210-1233)
 │    │    │    │              │    │    x (1237) Stéphanie de Barbaron (1220-1249)
 │    │    │    │              │    │    x (1250) Plaisance d'Antioche (1235-1261)
 │    │    │    │              │    │    │
 │    │    │    │              │    │    └──> postérité
 │    │    │    │              │    │
 │    │    │    │              │    x (1225) Bohémond V d'Antioche (????-1252), prince d'Antioche
 │    │    │    │              │    x (1241) Raoul de Soissons
 │    │    │    │              │
 │    │    │    │              ├──> Philippa de Champagne (1196-1250)
 │    │    │    │              │    x Érard de Brienne-Ramerupt (1170-1246), seigneur de Ramerupt et de Venizy
 │    │    │    │              │    │
 │    │    │    │              │    └──> postérité
 │    │    │    │              │
 │    │    │    │              x (1198)  Amaury II de Jérusalem (Amaury II de Lusignan) (1145-1205), roi de Jérusalem
 │    │    │    │              │
 │    │    │    │              ├──> Sybille de Lusignan (1198-1225)
 │    │    │    │              │    x Léon II d'Arménie (1150-1219)
 │    │    │    │              │    │
 │    │    │    │              │    └──> postérité
 │    │    │    │              │
 │    │    │    │              ├──> Mélisende de Lusignan (????-1249)
 │    │    │    │              │    x Bohémond IV d'Antioche (1172-1233), prince d'Antioche
 │    │    │    │              │    │
 │    │    │    │              │    └──> postérité
 │    │    │    │              │
 │    │    │    │              └──> Amaury de Lusignan (1201-1205)
 │    │    │    │
 │    │    │    ├──> Alix de Jérusalem (1110-1151)
 │    │    │    │    x (1126) Bohémond II d'Antioche (1108-1130), prince d'Antioche
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    └──> postérité
 │    │    │    │
 │    │    │    ├──> Hodierne de Jérusalem (1110-1164)
 │    │    │    │    x (1131) Raymond II de Tripoli (1120-1152), comte de Tripoli
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    └──> postérité
 │    │    │    │
 │    │    │    └──> Yvette de Jérusalem, abbesse à Béthanie
 │    │    │
 │    │    ├──> Gervais de Rethel (1056-1124), comte de Rethel
 │    │    │    x (1120) Élisabeth de Namur
 │    │    │    │
 │    │    │    └──> postérité
 │    │    │
 │    │    ├──> Mathilde de Rethel (????-1152), comtesse de Rethel
 │    │    │    x Eudes de Vitry (????-1158), châtelain de Vitry
 │    │    │    │
 │    │    │    └──> postérité
 │    │    │
 │    │    ├──> Hodierne de Rethel
 │    │    │    x Héribrand II de Hierges (????-1117), seigneur de Hierges
 │    │    │    │
 │    │    │    ├──> postérité
 │    │    │    │
 │    │    │    x Roger de Salerne (????-1119), régent de la Principauté d'Antioche
 │    │    │
 │    │    └──> fille de Rethel
 │    │         x (1102) Léon  d'Arménie (????-1140), prince des Montagnes (Cilicie arménienne) 
 │    │         │
 │    │         └──> postérité
 │    │
 │    ├──> Manassès de Rethel
 │    │
 │    └──> Jutta de Rethel, abbesse de Bethany
 │
 ├──> Godefroid III de Basse-Lotharingie (1045-1076), duc de Basse-Lotharingie
 │    x Mathilde de Toscane (1046-1115)
 │    │
 │    └──> postérité
 │
 ├──> garçon de Lotharingie
 │
 ├──> Wiltrude de Lotharingie (????-1093)
 │    x Adalbert de Calw (????-1099)
 │
 x Béatrice de Bar (1017-1076)

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 Élisabeth Crouzet-Pavan, Le Mystère des rois de Jérusalem (1099-1187), Albin Michel, 2013  .

Article connexe 
 Croisade
 Liste des reines de Jérusalem

Lien externe 
 Royaume de Jérusalem.

Jerusalem
 liste des rois
Jerusalem
Jérusalem